Bernard Coutaz, producteur et éditeur de musique classique français ;
 Gérard Frot-Coutaz, un réalisateur, producteur, acteur, scénariste et critique de cinéma français.
 Gilbert Coutaz (1954-    ), historien et archiviste suisse.
 Lucie Coutaz, (1899-1982), secrétaire de l'abbé Pierre, considérée comme la cofondatrice du Mouvement Emmaüs ;